Цудук — село в Хівському районі Дагестану, на правому боці річки Рапак.

До райцентру 5км.

В селі налічується 80 дворів, 425 осіб.

На півночі села є джерело КІеркІегь. За 2,5 км на захід є місце Ифдин гъарзар — де в період нового місяця малюнки на скалах, що намальовані кров'ю, можна чітко розгледіти здалеку.

Населені пункти Хівського району
Села Дагестану